Storsaivis (plaats),  een dorp binnen de Zweedse gemeente Gällivare
 Storsaivis (meer), een meer binnen de Zweedse gemeente Gällivare